Цзэн-цзы ( , 505 — ок. 436 до н. э.). Древнекитайский философ. Сын Цзэн Си, известного также по имени Цзян Дянь. Один из самых способных и любимых учеников Конфуция. В конфуцианской традиции по значимости занимал третье место после Конфуция и Мэн Кэ. Подчеркивал значение принципа «сыновней почтительности» (сяо), считая этот принцип гарантом всеобщей добродетели. Традиция приписывает Цзэн-цзы создание таких конфуцианских сочинений как «Да сюэ» и «Сяо цзин». В библиографическом разделе книги «Ханьшу» упоминается сочинение «Цзэн-цзы» из восемнадцати глав. Позднее это сочинение было утрачено. Согласно «Люйши чуньцю» и Сыма Цяню, учеником Цзэн-цзы был У Ци («Люйши чуньцю» Книга вторая. Глава четвёртая;Сыма Цянь Ши цзи. Глава 65). Другим учеником Цзэн-цзы в «Мэн-цзы» назван Цзы-Сян («Мэн-цзы». Глава третья. Часть первая).Представитель юнцзяской школы философ Е Ши (1150—1223) высказывал сомнение, что Цзэн-цзы верно передал учение Конфуция о дао. Сведения о Цзэн-цзы и его взглядах содержатся в «Лунь юе», «Мэн-цзы», «Чжуан-цзы», «Сюнь-цзы», «Хуайнань-цзы», «Люйши чуньцю» и других древнекитайских сочинениях.

Свидетельства о жизни и учении 
 "Учитель сказал: — Шэнь, все мое дао (учение) едино.
Цзэн-цзы ответил:
-Именно так!
Когда учитель вышел, ученики спросили:
-Что это значит?
Цзэн-цзы ответил:
— Дао учителя состоит из чжун (верности) и шу (великодушия) и всё.  - Лунь юй. IV, 15.

 Цзэн-цзы сказал: Благородный муж с помощью вэнь (культуры) обретает друзей, с помощью дружбы совершенствует жэнь (человеколюбие).  - Лунь юй. XII, 24
 Цзэн-цзы говорил: «Если человек, сидя в комнате, думает о том, как бы поймать мышь, разве сможет он в это время петь со мною вместе?» 
 - Сюнь-цзы. Глава 21.

 Цзэн-цзы говорил:"Когда благородный муж идет по дороге, по его виду сразу можно узнать, есть ли у него отец и есть ли у него наставник. Тот, у кого нет отца и нет наставника, выглядит совершенно иначе".  - Люйши чуньцю. Кн.4, гл. 2.

Примечания

Литература 
 «Китайская философия. Энциклопедический словарь» — Москва, «Мысль», 1994. С. 425. ISBN 5-244-00757-2
 История китайской философии. М., 1989. С.369-370. ISBN 5-01-001036-4
 Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998. — С.64; 206. ISBN 5-8071-0008-5
 Переломов Л. С. Конфуций. Лунь юй. Исследование; перевод древнекитайского, комментарии. Факсимильный текст Лунь юя с комментариями Чжу Си".М.Наука.1998. По именному указателю. ISBN 5-02-018024-6
 Bryan W. Van Norden. The Dao of Kongzi // Asian Philosophy: An International Journal of the Philosophical Traditions of the East, 1469—2961, Volume 12, Issue 3, 2002, Pages 157—171

Философы по алфавиту
Философы V века до н. э.
Персоналии:Конфуцианство